Den Namen Charlottendorf tragen

Charlottendorf, Ortsteil der Gemeinde Schaprode, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
Charlottendorf Ost, Ortsteil der Gemeinde Wardenburg, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
Charlottendorf West, Ortsteil der Gemeinde Wardenburg, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
Charlottendorf (tschechisch Karlín), Ortslage der Gemeinde Gruna, Okres Svitavy, Tschechien
Charlottendorf, im Ortsteil Golasowice der Gemeinde Pawłowice aufgegangene Ortschaft, Powiat Pszczyński, Polen
Charlottendorf, im Ortsteil Moszno der Landgemeinde Strzeleczki aufgegangene Kolonie, Powiat Krapkowicki, Polen